Marathon des Sables
 Metoda Dobrego Startu
 Multidimensional scaling – technika statystyczna 
 Zespół mielodysplastyczny
 Zespół Millera-Diekera
 MdS – sigla zgromadzenia zakonnego Unia św. Katarzyny ze Sieny – Misjonarki Szkoły
 .mds – rozszerzenie pliku obrazu dysku
 MDS – plik zawierający metadane opisujące format zapisu płyty CD lub DVD